Friedrich von Schaesberg ist der Name folgender Personen:
* Friedrich I. von Schaesberg, Adeliger
 Friedrich II. von Schaesberg († 1619), Adeliger